Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2009 проводился в городе Кортина-д’Ампеццо (Италия) c 18 по 25 апреля 2009 года. Турнир проводился во 2-й раз.

В турнире приняло участие 27 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (2-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Венгрии. Бронзовые медали завоевала сборная Канады, победившая в матче за 3-е место сборную Китая.

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Австрии, Болгарии и Республики Корея.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A — «синяя», B — «красная», C — «зелёная») по 9 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е места выходят в полуфиналы плей-офф напрямую. Занявшие 2-е места выходят в отборочный раунд плей-офф, где сначала встречаются две худшие из трёх команд, а затем с победителем встречается лучшая из трёх команд; победитель присоединяется к участникам полуфиналов медального раунда. Эти четыре команды играют по олимпийской системе в полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е места, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е места.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A (синяя) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в отборочный этап плей-офф, победитель которого проходит в медальный раунд.

Тай-брейк 
  11 : 3

Группа B (красная) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в отборочный этап плей-офф, победитель которого проходит в медальный раунд.

Группа C (зелёная) 

 Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
 Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в отборочный этап плей-офф, победитель которого проходит в медальный раунд.

Тай-брейк 
  9 : 4

Плей-офф

Отборочный раунд 
(победитель проходит в медальный раунд)

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания 

Международные соревнования по кёрлингу в Италии
Апрель 2009 года
Международные спортивные соревнования в Кортина д'Ампеццо
Чемпионаты мира в Италии